Vrgada lahko pomeni več zemljepisnih pojmov:

 Vrgada, otoček v Jadranskem morju
 Vrgada,  naselje na istoimenskem otočku